Småmyrtjärnarna kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Småmyrtjärnarna (Åre socken, Jämtland), sjö i Åre kommun,  (5,51 ha)
Småmyrtjärnarna, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn